Хонам:
 Хонам — регион Кореи, отождествляемый с бывшей провинцией Чолладо, находящейся теперь в Южной Корее.
 Хонам () — квартал в районе Летян города Хайфон, Вьетнам.